Schloss Erlach steht für
 Schloss Erlach (Erlach) in der Erlach im Schweizer Kanton Bern
 Wasserschloss Erlach in der unterfränkischen Gemeinde Ochsenfurt, Bayern
 Schloss Erlach (Kallham) in der oberösterreichischen Gemeinde Kallham
Siehe auch:
Burgstall Erlach